L'Origan ou Origan commun est une plante.
 L'Origan des jardins, plus connu sous le nom de Marjolaine, est une plante.
 Origan est une ancienne marque française de motos.
 L'Origan un parfum de François Coty.